«ТреФы-Ф-ФunkоФФ» — неофициальный последний студийный альбом двух русских рэп-исполнителей Джипа и Сирджея в рамках проекта «D.O.B. Community», вышедший в 2009 году.

 Альбом записан в стиле фанк, в основе лежит именно этот стиль музыки, что сильно отличает альбом от всего сделанного ранее «D.O.B.»
 Впервые в альбоме «D.O.B. Community» отсутствовал мат.

Впервые о появлении нового альбома «D.O.B. Community» появились известия в 2007 году на сайте Rap.Ru В 2008 году вышел трек D.O.B. Community совместно с группой «43 градуса».

В 2010 году альбом «ТреФы-Ф-ФunkоФФ» был добавлен в радиочарт сайта телепередачи «Красная звезда», однако призовых мест в радиочарте не занимал. Лучшими треками альбома по результатам голосования стали треки «Террорист», «Нарцисс», «Свобода слова», «Та самая мелодия» и «Бандитизм не есть мой хлеб».

Список композиций

Подробности 
 Альбом был посвящён памяти Дмитрия Булавинцева, отца Sir-J'ея.
 В песнях упоминаются американские мультфильмы. В песне «В Баре» Джип упоминает Южный парк, а Сирджей упоминает Джонни Браво в песне «Нарцисс» в качестве сравнения.
 Альбом был выпущен на лейбле «Rap Recordz».
 Мани Майк — третий участник «D.O.B. Community» — поучаствовал только в 16 треке.

Примечания 

Альбомы D.O.B. Community
Альбомы Rap Recordz
Альбомы CD Land Records